Raoul Bortoletto (9. květen 1925, Treviso, Italské království – 4. leden 2003, Treviso, Itálie) byl italský fotbalový záložník.

Fotbalově vyrůstal v Trevisu, kde zůstal do roku 1946. Pak odešel na dva roky do Fiorentiny. Pak hrál za Empoli a také za Lucchese. V roce 1951 přestoupil do Říma a zde odehrál 133 utkání za pět let. Kariéru zakončil v roce 1958 v Cagliari.

Za reprezentaci odehrál jedno utkání.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 2. italské ligy (1951/52)

Reprezentační 
 1× na MP (1948–1953)

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté Cagliari Calcio
Narození v roce 1925
Narození 9. května
Narození v Trevisu
Úmrtí v roce 2003
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v Trevisu
Muži